

Persone 
 Albula – pseudonimo di Alberto Carisch (1919) – produttore discografico, editore e paroliere italiano

Geografia 

 Albula – torrente (Marche)
 Albula – antico nome del fiume Tevere
 Albula – probabile antico nome del Tuscus amnis, il fiume di Tusculum

 Albula o Albula/Alvra – comune nel distretto dell'Albula (Canton Grigioni)
 Albula – fiume (Canton Grigioni)
 Alpi dell'Albula – gruppo montuoso delle Alpi Retiche occidentali (Canton Grigioni)
 Distretto dell'Albula – ex distretto (Canton Grigioni)
 Passo dell'Albula – valico alpino (Canton Grigioni)
 Regione Albula – regione (Canton Grigioni)

Trasporti 
 Ferrovia dell'Albula – tratto della Ferrovia retica

Zoologia 
 Albula – genere di pesci della famiglia Albulidae

Altri progetti